Grčac kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Grčec, ort,

Serbien 

 Grčac (samhälle i Serbien),